

Sigle 
 Just In Time – al momento giusto, principio generale che consiste nel ridurre al minimo i tempi di attesa, per esempio la strategia  just in time di gestione delle scorte

Cinema 
 Jit – film di Michael Raeburn del 1990

Codici 
 jit – codice ISO 639-3 della lingua jita

Informatica 
 Compilatore just-in-time – tecnica per aumentare la velocità di esecuzione di programmi interpretati

Musica
Il jit è uno stile musicale africano